Tony Brooks (coureur), een Britse Formule 1-coureur
 Tony Brooks (roeier), een Amerikaanse roeier